Лука Тихонович Голоколосов — шахтёр-забойщик, лауреат Сталинской премии (1946).

Даты рождения и смерти пока не выяснены, приблизительно 1900—1955.

Родился в селе Есауловка на Донбассе в шахтёрской семье (Ворошиловградская область, Боково-Антрацитский район, с. Есауловка).

До начала Великой Отечественной войны работал навалоотбойщиком. Ушёл вместе с отступавшими войсками Красной Армии, был разведчиком в дивизии Петраковского.

После освобождения Донбасса направлен на восстановление шахты № 28 «Венгеровка» (город Михайловка Донецкого угольного бассейна) и потом работал там зарубщиком. Ему поручили нарезку новых лав, и он разработал метод, ускорявший темпы работы сначала втрое, а потом ещё больше.
Обычно зарубщики рубили в одном забое, Голоколосов — поочередно в нескольких. Пока он бурил второй, третий, четвертый и пятый забои, в первом уже рассеивалась пороховая гарь, и там снова можно было работать.

За 1943—1944 годы он добыл в фонд обороны страны 2500 тонн антрацита сверх плана. 6 июня 1944 года выполнил сменную норму на 2357 проц. В этот же период обучил горняцким профессиям 50 бывших колхозников.

В 1945 году поставил рекорд — 56 норм за смену. В последующем нормы выработки повышались, но Голоколосов всё равно выполнял за день по 8-10 сменных заданий.

В 1946 и 1947 гг. подписался на Государственный заём восстановления и развития народного хозяйства СССР на сумму 130 тысяч рублей.

Сталинская премия 1946 года — за внедрение новых передовых методов организации труда в горнорудной промышленности, обеспечивших значительное повышение добычи угля и руды.

Сыновья:
 Голоколосов Иван Лукьянович (1924 - 02.08.1943), погиб во время войны.
 Голоколосов Михаил Лукьянович (р. 1922), участник войны, награждён орденом Красной Звезды.

Источники 
 http://kpu.life/uploads/2015/02/R_class_VIPUSK.870996.pdf
 Забойщик Голоколосов [Текст] : [Опыт работы] / Я. Ф. Муляр. — Москва : Углетехиздат, 1945 (13-я тип. треста «Полиграфкнига»). — Тит. л., 12 с., без обл. : портр.; 22 см.
 Найдыш, А. М. Как работают знатные забойщики—Л. Т. Голоколосов, лауреат Сталинской премии и А. Ф. Селютин. (Сталино. Сталинск. обл. кн.-газ. изд-во, тип No 6 Облполиграфиздата в Енакиево, 1946. 45 стр. с илл. 14 см.
 Лука Голоколосов на предмайской вахте. — Правда Украины, 1946, 27 апр.
 Фильм https://www.youtube.com/watch?v=j9IfT54FVh0
 Фото http://visualrian.ru/hier_rubric/photo/5478192.html
 http://prussia.online/Data/Book/po/posle-ataki/IZV_1944_11_24_n278.pdf